Влади́мир Павли́нов:* Павлинов, Владимир Александрович (1937—2013) — советский и российский дипломат.
 Павлинов, Владимир Константинович (1933—1985) — русский советский поэт.